Банки.ру — российская финансовая платформа онлайн-сервисов. Платформа Банки.ру позволяет пользователям подбирать и оформлять финансовые продукты по заданным индивидуальным параметрам. Из сотен вариантов человек может выбрать то, что ему подходит, и прямо с сайта или из мобильного приложения отправить заявку в банк, страховую компанию, финансовую, инвестиционную компанию.

В октябре 2018 года «Банки.ру» стал участником проекта «Маркетплейс» Банка России.

«Банки.ру» занимает 8 место по выручке и 12 место по скорости роста в рейтинге крупнейших и самых динамично растущих финтех-компаний России за 2018—2020 гг. (составлен бизнес-клубом «Атланты» и компанией Smart Ranking).

На 1 мая 2020 года занимал первое место в мобильном поиске Яндекса и Google среди сайтов, предоставляющим банковские услуги.

Сервисы 
На момент создания портал «Банки.ру» представлял собой первую в Рунете базу данных по вкладам в российских банках.

Основу информационной деятельности агентства составляют российские и международные новости на банковскую и макроэкономическую тематику. 

Почти одновременно со стартом проекта в 2005 году на сайте заработал сервис «Народный рейтинг», позволяющий оценивать уровень обслуживания и качество услуг банков на основе отзывов посетителей «Банки.ру». На отзывы клиентов отвечают представители более 200 российских банков. Также в рамках сервиса «Горячая линия» на вопросы посетителей портала отвечают представители более 20 банков. Ежегодно с 2007 года банку, получившему лучшие оценки клиентов, вручается награда «Банк года» в номинации «Народный рейтинг».

Основатели и собственники 
Основателем и основным владельцем «Банки.ру» является Филипп Ильин-Адаев. В число собственников входили также Кирилл Ильин-Адаев, телеведущая Елена Ищеева (жена Филиппа Ильина-Адаева), Алексей Пучков, Василий Чепцов. В 2010 году в число акционеров вошел инвестиционный холдинг ФИНАМ. В 2013 году миноритарную долю ФИНАМ купил инвестиционный фонд Russia Partners Technologies. В конце 2020 года основатели компании продали доли новым инвесторам.

По состоянию на 2020 год, 59,8 % группы принадлежит консорциуму инвесторов во главе с фондом «Эльбрус капитал», еще 40,2 % — Russia Partners.

Дочерние компании 

В группу компаний (по состоянию на 2015) входят:

 портал о светской жизни финансистов и банкиров «Finparty.ru».
 банковский портал «Bankir.ru».

Аудитория 
В 2015 году по собственным данным сайта, его ежемесячная аудитория составляла 8,5 млн пользователей

Коммерческие показатели 
В 2014 году консолидированная неаудированная выручка группы компаний «Банки.ру» выросла на 35 % и составила 569,8 млн руб. Рентабельность по EBITDA выросла с 24 % до 35 % и достигла 200 млн руб. против 99,7 млн руб. годом ранее.

В 2019 году, по данным самой компании, её выручка составила 1,5 млрд руб.

Примечания

Ссылки 
 Финпати
 
 О покупке Finparty.ru, «Коммерсантъ», 27.05.2014
 О выручке за 2013 год, «Ведомости», 20.03.2014
 Интервью Филиппа Ильина-Адаева, «Коммерсантъ», 01.03.2012.
 Интервью Филиппа Ильина-Адаева, «Банковское обозрение», 03.04.2012.
 Интервью Елены Ищеевой, портал «Банкир.ру», 12.12.2011.
 Динара Юнусова: Сервисы объединятся вокруг маркетплейсов
 «Медийные форматы устаревают». Гендиректор «Банки.ру» — о том, как зарабатывать на меняющемся рынке
 Динара Юнусова (Banki.ru): Я хорошо понимаю нашего клиента

Сайты России
Экономические сайты
ИТ-компании России
Сайты на русском языке